Mercedes (marca) — marca alemã de automóveis e motores construídos pela Daimler-Motoren-Gesellschaft até 1926
Mercedes-Benz — marca alemã de veículos e motores construídos pela Daimler AG a partir de 1926
Mercedes-AMG — subsidiária da Daimler AG, especialista em automóveis personalizados e de alto desempenho
Mercedes-Benz Grand Prix Limited — equipe de Fórmula 1
Mercedes-Benz EQ Formula E Team — equipe de Fórmula E

Geografia 
Mercedes (Paraná) — município brasileiro
Mercedes (Corrientes) — município argentino
Mercedes (Buenos Aires) — município argentino
Mercedes (Honduras) —  município
Mercedes (Uruguai) — cidade
San Miguel de Mercedes — em El Salvador
Mercedes Umaña — em El Salvador
Mercedes La Ceiba — em El Salvador

Desambiguações de topônimos